Mbay peut désigner :
 les Mbay, une population du Tchad
 le mbay, une langue soudanique centrale
 Mbay, village du Cameroun